Das ITF Future Nord 2020 war ein Herren-Tennisturnier, das vom 19. bis 25. Oktober auf den Hartplätzen der Tennishalle des Hamburger Tennis-Verbandes auf der Anlage des Marienthaler THC ausgetragen wurde. Es war Teil der ITF Men’s World Tennis Tour 2020 und mit 25.000 $ Preisgeld ausgestattet.

Wegen der Corona-Pandemie mussten die Teilnehmer und alle Begleitpersonen einen aktuellen negativen Covid-19-Test vorlegen oder sich vor Ort testen lassen. Zuschauer waren nicht zugelassen.

Teilnehmerfelder 
Im Einzel trat ein 32er-Feld an. Davon wurden 19 Plätze auf Grund der Weltranglistenpositionen vergeben und ein weiterer Platz für Junioren. Acht weitere Plätze wurden in einem Qualifikationsturnier ausgespielt, das am 18. und 19. Oktober ebenfalls in der Hamburger Verbandshalle stattfand.

Die vier restlichen Plätze wurden als Wildcards vergeben. Für zwei dieser Plätze gab es ein Wildcard-Turnier, das vom 2. bis 4. Oktober ebenfalls in der Hamburger Verbandshalle ausgetragen wurde. Sieger dieses Turniers wurde der Türke Altuğ Çelikbilek (TC an der Schirnau), der im Finale Timo Stodder (LTTC Rot-Weiß Berlin) schlug. Da Çelikbilek seine Wildcard nicht in Anspruch nahm, waren noch drei Wildcards zu vergeben, die an Marvin Möller (Der Club an der Alster), Max Wiskandt (Gladbacher HTC) und Henri Squire (Rochusclub Düsseldorf) gingen.

Im Doppel traten 12 Paare an, darunter eine Wildcard.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben.

Ergebnisse

Einzel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung:

Doppel

Setzliste

Turnierplan 
Zeichenerklärung:

Weblinks 
 Webseite zum Turnier auf den Seiten des Hamburger Tennis-Verbandes
 Das Turnier auf itftennis.com

Einzelnachweise 

2020
Tennisturnier 2020
Tennisturnier in Hamburg